Диана Амфт (; род. 7 ноября 1975, Гютерсло, Германия) — немецкая актриса.

Биография 
Родилась 7 ноября 1975 года в Гютерсло. Стала известна благодаря молодёжным комедиям «Девочки сверху» и «Новые муравьи в штанах».

Фильмография

Ссылки